Miejscowości w USA:
 Sun City – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Sun City – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Sun City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
Gminy w USA:
 Sun City (ang. Sun City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
Inne:
 Sun City – kompleks wypoczynkowy i kasyno w Południowej Afryce